Kielmansegg oder Kielmannsegg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Albrecht von Kielmannsegg (1748–1811), deutscher Jurist, Präsident des Hof- und Landgerichts für das Herzogtum Mecklenburg
 Eduard von Kielmansegg (1804–1879), hannoverscher Ministerpräsident
 Erich von Kielmansegg (1847–1923), österreichischer Innenminister und Ministerpräsident
 Ferdinand von Kielmansegg (1777–1856), hannoverscher Generalmajor und Kriegsminister

 Georg Ludwig von Kielmansegg (1705–1785), hannoverscher General der Infanterie
 Hans Heinrich Kielman von Kielmansegg (1636–1686), holsteinischer Gutsherr und dänischer Adliger

 Johann Adolf Graf von Kielmansegg (1906–2006), deutscher Offizier und General
 Ludwig von Kielmansegg (1765–1850), deutscher Befreiungskämpfer und Hofbeamter des Königreichs Hannover
 Ludwig von Kielmansegg (1798–1873), deutscher Politiker, hannoverscher und preußischer Beamter
 Peter Graf von Kielmansegg (* 1937), deutscher Politologe
 Sebastian Graf von Kielmansegg (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Kielmannsegge
 Kielmansegg (Adelsgeschlechter)